Нечистая сила:
 Нечистая сила, нечисть — собирательное имя потусторонней силы и существ: злых духов, чертей, демонов, водяных, оборотней, нежити и так далее.
 «Нечистая сила» — исторический роман-хроника В. С. Пикуля о Григории Распутине, изданный в 1980 году.
 «Нечистая сила» — советский фантастический фильм режиссёра Эрнеста Ясана, снятый в 1989 году.